On a volé la Joconde, film français de Michel Deville, sorti en 1966 ;
 On a volé la Joconde, téléfilm franco-italien de Fabrizio Costa, diffusé en 2006.